Millerelix troostiana är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1839.  Millerelix troostiana ingår i släktet Millerelix, och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
troostiana